Singles: Flirt Up Your Life é um jogo de computador lançado em 2004 pela Rotobee e uma empresa Alemã de jogos Deep Silver.

É bastante similar a The Sims,o jogador é responsavel por um personagem,no qual deve ter cuidados com saúde,alimentação,trabalho,etc.

Apenas dois personagens convivem juntos na mesma casa.O tarefa do jogador é conseguir com que seu personagem conquiste a companehira(o) até haver uma relação sexual entre os dois.Existem oito personagens diferentes,e a possibilidade de um casal homossexual.

O jogo tem disponibilidade via download pelo site de sua desenvolvedora,com um pagamento requerido.E uma versão em DVD disponivel,a idade recomendavel do jogador deve ser de 18 anos,já que no jogo são expressas atos de sexo e linguagem não adequada.

Ligações Externas

 Site Oficial do jogo
 Ficha e fotos do jogo no Gamestart

Jogos para computador
Jogos eletrônicos da Deep Silver